Инохоса () — имя собственное; распространено в виде топонимов и фамилий.

 Топоним 
 Инохоса-дель-Дуке — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кордова, в составе автономного сообщества Андалусия. 
 Инохоса-де-Дуэро — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. 
 Инохоса-де-Харке — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. 
 Инохоса-де-Сан-Висенте — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. 
 Инохоса-дель-Валье — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. 
 Инохоса-дель-Кампо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Ла-Инохоса — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.

Фамилия 

 Инохоса, Феликс (род. 1996) — венесуэльский шахматист.